Марен — многозначный термин.

Топонимы 
 Марен  () — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта. 
 Марен (кантон) () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Марен  () — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Савойя.

Персоналии 
 Марен, Джерри (Maren) (1920—2018) — американский актёр.
 Марен, Жан-Ив (Marin) (род. 1955) — французский историк и археолог.
 Марен, Кристиан (1929—2012) — французский актёр театра и телевидения.
 Марен, Кристин (род. 1951) — французский политик.
 Марен, Луи (1931—1992) — французский философ.
 Марен, Маги (род. 1951) — французская танцовщица и хореограф.
 Марен, Хуан (1971) — кубинский борец греко-римского стиля.

Другое 
 Марен (ветер) (marin) — тёплый средиземноморский ветер.

См. также